Old Bridge, un vieux pont sur la rivière Ouse à Huntingdon ;
 Old Bridge, un pont pédestre sur la rivière Taf à Pontypridd ;
 Old Bridge, un township du New Jersey.